Площадь Ногина может означать:
Площадь Ногина — прежнее название Славянской площади в Москве.
«Площадь Ногина» — прежнее название станции «Китай-город» московского метрополитена.